Dies ist eine Liste der Städte in Laos.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Laos ist die Hauptstadt Vientiane mit einer Einwohnerzahl von 646.522 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich zwölf Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 1. März 2005 und für den 1. März 2015 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz, Sonderzone, Präfektur), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistics Centre
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Laos

 
Laos

simple:List of cities in Laos